Ardea plumifera, "plymhäger", är en fågelart i familjen hägrar inom ordningen pelikanfåglar. Den betraktas oftast som underart till mellanhäger (Ardea intermedia), men urskiljs sedan 2014 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World.

Fågeln förekommer i låglänta områden på Nya Guinea och Aruöarna och söderut genom Australien, vintertid till Tasmanien och troligen också Moluckerna och östra Små Sundaöarna. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Ardea
Hägrar
Fåglar i orientaliska regionen